Le mot Schweitzer signifie "Suisse" (nm.) et peut faire référence à :

Patronyme 

 la famille Schweitzer, d’origine alsacienne dont :
 Albert Schweitzer (1875-1965), théologien protestant, musicien, philosophe et médecin franco-allemand, prix Nobel de la paix 1952
 son épouse Hélène Schweitzer-Bresslau (1879-1957)
 Pierre-Paul Schweitzer (1912-1994), économiste français, directeur du FMI (1963-1973), neveu d'Albert Schweitzer
 Louis Schweitzer (né en 1942), homme d’affaires français, fils de Pierre-Paul Schweitzer
 Nicole Henriot-Schweitzer (1925-2001), pianiste et tante par alliance du précédent
 et aussi :
 Franz Maria Schweitzer (1722-1812), magnat des affaires et banquier d'origine italienne à Francfort-sur-le-Main
 Anton Schweitzer (1735-1787), compositeur allemand
 Jean Baptista von Schweitzer (1833-1875), homme politique et poète dramatique allemand
 Émile Schweitzer (1837-1903), artiste-peintre alsacien
 Gustav Adolf Schweitzer (1847-1914), peintre paysagiste allemand
 Gaston-Auguste Schweitzer (1879-1962), sculpteur français
 Arnold Schweitzer (1885-1947), fondateur en 1924 de la société Caran d'Ache
 Mikhail Schweitzer (1920-2000), réalisateur et scénariste soviétique et russe
 Roland Schweitzer (1925-2018), architecte et urbaniste français
 Louis Schweitzer (né en 1932), footballeur français
 Sylvie Schweitzer (née en 1951), historienne du travail française
 Brian Schweitzer (né en 1955), homme politique américain et gouverneur démocrate du Montana
 Hoyle Schweitzer, un des inventeurs revendiquant la création de la planche à voile

Astéroïdes 
 (7698) Schweitzer, nommé d'après Albert Schweitzer.
 (15052) Emileschweitzer, nommé d'après Émile Schweitzer (1924-2013), astronome amateur français.

Films 
 Il est minuit, docteur Schweitzer, film français d’André Haguet, sorti en 1952 ;
 Albert Schweitzer, film documentaire biographique réalisé par Jerome Hill en 1957.
 Schweitzer, un film américain de  Gray Hofmeyr de 1990,
 Albert Schweitzer, film allemand réalisé par Gavin Millar en 2009

Autres 
 Square Albert-Schweitzer, espace vert du  de Paris.
 Hôpital Albert-Schweitzer à Lambaréné au Gabon. 
 Hôpital Albert-Schweitzer Haïti, un hôpital à Deschapelles à Haïti. 
 Lycée Albert-Schweitzer (en allemand ), lycée de la commune de Kaiserslautern, en Allemagne.
 Lycée Albert-Schweitzer, lycée de la commune du Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en France.
 Rue du Docteur-Albert-Schweitzer à Reims.
  : il en existe plusieurs à travers le monde.

Voir aussi 
 Schweitz
 

Patronyme allemand
Patronyme alsacien